Bodnar oder Bodnár ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Bodnar (* 1977), polnischer Menschenrechtsaktivist und Beauftragter für Bürgerrechte
 Alexandru Bodnar (* 1990), rumänischer Bogenschütze
 Anastasia Bodnar (* 1989), deutsche Tänzerin
 András Bodnár (* 1942), ungarischer Wasserballspieler und Schwimmer
 Bela Bodnar (Skilangläufer) (* 1952), US-amerikanischer Skilangläufer
 Bela Bodnar (Fußballspieler) (* 1936), ungarischer Fußballspieler
 Gizella Bodnár(1926–2019), ungarische Einbrecherin
 Gus Bodnar (1923–2005), kanadischer Eishockeyspieler und -trainer
 István Bodnár (* 1958), ungarischer Philosophiehistoriker
 László Bodnár (* 1979), ungarischer Fußballspieler
 Łukasz Bodnar (* 1982), polnischer Radsportler
 Maciej Bodnar (* 1985), polnischer Radrennfahrer
 Nicoleta-Ancuța Bodnar (* 1998), rumänische Ruderin
 Robert J. Bodnar (* 1949), US-amerikanischer Geochemiker
 Sándor Bodnár (1890–1955), ungarischer Fußballspieler
 Tibor Bodnár (1955–2022), ungarischer Sportschütze